Bäckby kan syfta på:

 Bäckby, Västerås – en stadsdel i Västerås
 Bäckby, Vanda stad – en stadsdel i Vanda
 Bäckby, Lappträsk – en by i Lappträsks kommun, Nyland, fi. Pekinkylä 
 Bäckby, Närpes – en by i Närpes kommun, Österbotten 
 Bäckby, Pedersöre – en by i Pedersöre kommun, Österbotten, fi. Purokylä